Илья Павлович Боровиков (род. 23 июля 1975, Москва) — российский писатель, фантаст, искусствовед. Лауреат литературной премии «Заветная мечта». Коллекционер, автор ряда культурологических проектов. Краевед, участник общественного движения за сохранение исторического облика Москвы.

Биография 
Илья Павлович Боровиков родился 23 июля 1975 года в Москве. В 2001 году окончил МГУ им. Ломоносова (исторический факультет, кафедра «История искусства», специализация «Древнерусское искусство»).

В 2001—2002 - ведущий сотрудник аукционного дома «Гелос». В 2002—2007 — руководитель отдела иконописи аукционного дома «Гелос». 

В 2007 году дебютный роман И.П. Боровикова «Горожане солнца» получил премию «Заветная мечта».

C 2007 года И.П. Боровиков - независимый эксперт по древнерусской живописи, коллекционер. Участник Антикварных салонов (Проект «Галерея Туземной иконы» удостоен диплома за лучшую экспозицию иконописи 29 Всероссийского Антикварного салона), выставок икон. Автор ряда статей в журнале «Антиквариат — предметы искусства и коллекционирования», автор оригинальных экскурсий в Музее имени Андрея Рублёва. 

В 2012 году вышла книга «Сказки про иконы», сочетающая тексты и авторские фотографии.

В 2016 году скандал с изразцами в строительной траншее, найденными И.П. Боровиковым, привёл к широкому общественному резонансу и судебному процессу.  

В 2019 году вышел второй роман И.П. Боровикова - «Забвения».

Литературное творчество

Роман «Горожане солнца» 
На детский взгляд - весёлая история о поисках волшебных ёлочных игрушек, на взрослый - набор фантасмагорий и притч с открытым финалом. Сказочный формат, насыщенный неожиданными метафорами язык, длинное путешествие по сюжетам - часть читателей сочла текст слишком сложным. 

Роман получил благосклонные отзывы. Похвалы касались яркости восприятия книги, сомнения высказывались по части сюжетной цельности и многозначительности. Часть рецензентов не смогла определиться, считать ли книгу детской или взрослой, приключенческой или философской, исполненной аллюзий, понятных в среднем и старшем возрастах.
 Книга о любви и о детстве. О той любви, которая бывает только в детстве, и о детстве, которое никуда от нас не ушло. 

 Читатель оказывается заворожённым самим языком и ритмическим рисунком произведения, напоминающим легко волнующееся водное пространство. Язык в романе отличается невероятной образностью. Создаётся ощущение, что он, как инопланетный Солярис, по своей воле производит на свет персонажей.

В 2007 году роман получил премию «Заветная мечта».

Роман «Забвения» 
Благополучный обитатель Гармонии, в которой принято избавляться от воспоминаний, попадает в Забвению - на загадочную и запретную территорию, где проявляются смутные образы переписанного прошлого.

Отклики на роман противоречивы, от разгромных до восторженных.  Часть обозревателей заметила, что книгу хорошо приняла интеллектуальная часть читателей, склонных привносить в художественные тексты свои смыслы и символы. Любители быстрого чтения простых сюжетов остались разочарованы.

 Это сказка, жестокая, умная, очень неожиданная. Забвения — не множественное число, а название страны, в которой все происходит. С языком Боровиков творит чудеса, у него множество неожиданных сравнений и перевернутых общих мест, и вдобавок у книги такой готический колорит, такая атмосфера ужаса и веселья, что интересна она будет прежде всего умным детям. Взрослым тоже, но умных взрослых меньше.

Литературные премии и номинации 
 2007 — Премия «Заветная мечта», роман «Горожане солнца» (2-е место)
 2018 — Премия «Новые Горизонты», роман «Забвения», номинация
 2018 — АБС-премия, роман «Забвения», номинация

Библиография 
 Горожане солнца. – М.: Вагриус, 2007, 384 с., тир. 3000. ISBN: 978-5-9697-0326-1
 Горожане солнца. – М.: Заветная мечта, 2008, 368 с., тир. 150000. ISBN: 978-5-903799-04-6
 Сказки про иконы. Альбом. - М., 2012, 106 с., тир. 500.
 Забвения. - Екатеринбург: Гонзо, 2018, 400 с., тир. 2000.  ISBN: 978-5-904-577-57-5

Общественная деятельность

Скандал с изразцами XVII века 
Осенью 2016 года И.П. Боровиков опубликовал в социальных сетях пост с фотографиями изразцов XVII-XVIII века, найденными в строительной траншее в центре Москвы, на Гончарной улице. Часть изразцов оказалась ценными историко-культурными артефактами музейного уровня и хорошей сохранности. Строительные работы  должны были уничтожить следы старинной керамической мастерской, что вызвало широкий общественный резонанс.   

В результате поднятой в прессе шумихи И.П. Боровиков был привлечён к ответственности за незаконное извлечение археологических предметов. Замоскворецкий суд г.Москвы признал историка виновным по ч.1 ст. 7.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Найденные изразцы были конфискованы и переданы в ГБУ «Музейное объединение «Музей Москвы»,  И.П. Боровиков был оштрафован на 1500 рублей.  

Мнения городских властей, любителей старины, археологов и широкой общественности разделились. Боровикова называли и чёрным копателем, незаконно завладевшим ценными предметами старины, и спасителем национального достояния, обречённого сгинуть под ковшами экскаваторов. История способствовала всплеску интереса к поискам старинных предметов в траншеях и строительных котлованах.

Примечания

Ссылки 
 Иконы-путешественницы. Интервью Ильи Боровикова газете «Столичность» 27.12.2017
 Мария Голубкина будет читать в ДК «Северный» сказки про иконы. Интервью М. Голубкиной, «Звёздный бульвар» 05.02.2014.

Писатели-фантасты России
Писатели России XXI века